Frei von Ketten ist eine historische Erzählung von Käthe Papke aus dem 13. Jahrhundert über die mächtigen Grafen von Katzenelnbogen.

Hintergründe 
Papke schildert in ihrem spannungsreichen Roman die Geschichte der Katzenelnbogen zur Zeit des Übergangs der Krone von Rudolf I. von Habsburg auf Adolf von Nassau (1292). Es ist eine Geschichte  politischer Intrigen, des Kampfes um weltliche und geistliche Macht und verbotener Liebe. Die wie ein Tagebuch zu lesenden Aufzeichnungen des Paters Gerhard von Katzenellenbogen zeigen, wie sich sein Groll über sein erzwungenes Mönchsleben zu tiefer Spiritualität wandelt. Ob Gerhard und sein Bruder, die beide ins Kloster gesteckt wurden, Mönche bleiben werden, ist die Frage, die sich wie ein roter Faden durch das Buch zieht. Papke zeigt aber auch, wie damals Herrscher von wem zu welchen Zwecken gemacht werden. Die Erzählung ist nach der „Chronik derer von Katzenelbogen“ und den „Regesten der Erzbischöfe von Mainz“ verfasst und soll sich wirklich zugetragen haben.

Literarisches Werk
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (Deutsch)
Historischer Roman